Mon meilleur ennemi est le titre de plusieurs œuvres :

 Mon meilleur ennemi, téléroman québécois diffusé entre 2001 et 2003 ;
 Mon meilleur ennemi (The Haw-Hawed Couple),  de la  de la série télévisée animée Les Simpson diffusé en 2006 ;
 Mon meilleur ennemi (My Enemy's Enemy), film documentaire sur Klaus Barbie de Kevin Macdonald sorti au cinéma en 2007 ;
 Mon meilleur ennemi (My Own Worst Enemy), série télévisée américaine diffusée en 2008 ;
 Mon meilleur ennemi (Meet My Valentine), téléfilm américain de Brian Herzlinger diffusé en 2015 ;
 Mon meilleur ennemi, titre québécois du film américain The Hitman's Bodyguard de Patrick Hughes sorti au cinéma en 2017.

Voir aussi 
 Ma meilleure ennemie (Stepmom), film  américain de Chris Columbus sorti en 1998 ;
 Ennemis intimes (Mein liebster Feind), film documentaire de Werner Herzog sorti en 1999 dont le titre original signifie Mon meilleur ennemi.